Акаде́мика Са́харова:

 Парк имени Академика Сахарова — парк в Калининском районе Санкт-Петербурга.
 Площадь Академика Сахарова (Площадь Сахарова)
 Проспект Академика Сахарова
 Улица Академика Сахарова (значения)